La gara di inseguimento femminile ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta il 25 febbraio 2017. Il percorso consisteva in 15 km divisi in due sezioni da 7,5 km ognuna: la prima doveva essere svolta in tecnica classica, la seconda in tecnica libera.

Risultati 
La finale si è svolta il 25 febbraio 2017 ed è iniziata alle ore 12:00.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017